Lal Paltan bezeichnet:

 Lal Paltan (Truppe), eine indisch-bengalische Söldnertruppe
 Lal Paltan (Zeitschrift), eine bengalische Zeitschrift